Taça de Portugal Feminina de Basquetebol

A Taça de Portugal é a segunda competição mais importante do calendário nacional feminino, organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol. A Taça começou a ser disputada na época 1963/1964 com a designação de "Taça Regina Peyroteo", tendo-se realizado durante quatro épocas. Na época 1967/1968 passou a designar-se "Taça de Portugal", seguindo a ordem já existente.

 Ver: Ranking Português de Títulos no Basquetebol

Taça de Portugal Feminina de Basquetebol

Títulos por Clube  
C.I.F. – 7 (1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1983-84, 1987-88)
CAB Madeira – 7 (1995-96, 1998-99, 1999-2000, 2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15)
Algés - 6 (1981-82, 1982-83, 1984-85, 1985-96, 1986-87, 2012-13)
Académico F.C. – 5 (1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1980-81)
E. Avenida – 5 (1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1994-95)
CDUP – 4 (1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67)
A. Académica – 4 (1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71)
U. Santarém  - 4 (1992-93, 1993-94, 1996-97, 1997-98)
 Santarém B. - 3 (2000-01, 2001-02, 2002-03)
G.D ESSA  - 3 (2003-04, 2004-05, 2016-17)
AD Vagos  - 3 (2007-08, 2011-12, 2017-18)
Olivais Coimbra - 3 (2008-09, 2009-10, 2018-19)
Qtª Lombos  - 1 (2010-11)
U. Sportiva  - 1 (2015-16)

Ligações externas 
2018/19: http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=7655&layout=resultados

 http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014

http://www.fpb.pt/fpb_zone/portal/img/home_317/fotos/144130511000050400010545150314.pdf

https://mundodesportivo.wordpress.com/tag/finais-da-taca-de-portugal-de-basquetebol-feminino/